Il singolare del torneo di tennis USTA Challenger of Redding 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Adriana Pérez che ha battuto in finale Robin Anderson 2-6, 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Olivia Rogowska (quarti di finale)
 Ksenija Pervak (quarti di finale)
 Chanel Simmonds (quarti di finale)
 Verónica Cepede Royg (secondo turno)

 Adriana Pérez (Campionessa)
 Samantha Crawford (primo turno)
 Allie Kiick (semifinali)
 Sanaz Marand (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

USTA Challenger of Redding 2013